Вале́рий Григо́рьевич У́рин (10 августа 1934, Свердловск, СССР — 23 января 2023) — советский футболист, нападающий, футбольный тренер. Мастер спорта (1959).

Карьера

Клубная 
Выступления начал в командах города Кирова — «Пищевик» (1949—1953) и «Динамо» (1953—1955). 6 сезонов, в 1955—1961 годах, играл в классе «А» за московское «Динамо». Затем был в минской «Беларуси» (1962), рижской «Даугаве» (1963), запорожском «Металлурге» (1964). Выступления в командах мастеров закончил в 1965—1968 годах в «Химике» из Салавата.

В сборной 
В 1958—1959 годах провёл два матча за олимпийскую сборную СССР, в которых забил один мяч, и две игры за главную сборную.

Тренерская 
Тренировал армейскую команду в ГДР. Работал начальником команд «Динамо» из Махачкалы и «Автомобилист» из Красноярска. Был тренером Олега Романцева и Александра Тарханова. Впоследствии работал старшим тренером в спортивной школе «Трудовые резервы» Москва.

Достижения 
 Чемпион СССР (2): 1957, 1959.
 В списке 33 лучших футболистов сезона (2): 1958 — № 3, 1959 — № 2

Примечания

Литература 
 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Даугава» Рига (1944)
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Нефтехимик» Салават
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Динамо» Махачкала
Тренеры ФК «Енисей»